USS Detroit — кораблі ВМС США, названі на честь міста Детройт. 

 USS Detroit (1813) — 20-гарматне британське судно «HMS Detroit», захоплене американцями у 1813 році. У 1815 році виведене зі складу флоту, продане у 1825 році.
 Detroit — колісний пароплав, закладений у 1865 році, але у 1866 році замовлення було скасоване.
 USS Detroit (1869) — шлюп, збудований у 1862 році як «USS Canandaigua». У травні 1869 року перейменований на «USS Detroit», але у серпні того ж рок кораблю була повернута попередня назва. Зданий на злам у 1894 році. 
 USS Detroit (C-10) — бронепалубний крейсер типу «Монтгомері». Збудований у 1893 році. У 1905 році виключений зі складу флоту, зданий на злам у 1910 році.
 USS Detroit (CL-8) — легкий крейсер типу «Омаха». Збудований у 1921 році. Брав участь у Другій світовій війні. Зданий на злам у 1946 році.
 USS Detroit (AOE-4) — швидкохідне судно бойового забезпечення типу «Сакраменто». Збудоване у 1970 році, на службі до 2005 року, утилізоване у 2006 році.
 USS Detroit (LCS-7) — бойовий корабель прибережної зони типу «Фрідом». Збудований у 2016 році. Станром на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни